Michaelsdorf heißen:
 
 einen Ortsteil der Gemeinde Neukirchen im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein
 einen Ortsteil der Gemeinde Fuhlendorf im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 den ursprünglichen Namen des heutigen Rostocker Stadtteils Gehlsdorf
 Michaelsdorf  (Gemeinde Wolfsberg), Katastralgemeinde der Stadt Wolfsberg, Bezirk Wolfsberg, Kärnten

 das Drehfunkfeuer Michaelsdorf (Doppler-VOR, Morsecode MIC) bei Oldenburg in Holstein

Siehe auch
Michelsdorf